Tenisový turnaj na okruhu WTA Pilot Pen Tennis 2008 se konal ve dnech 15. - 23. srpna v americkém New Havenu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 600,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Pilot Pen Tennis
 Pilot Pen Tennis 2008 - muži

Reference 

 Pavouk dvouhry a čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2008
Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2008